Tennis-Dameneinzel (Freiplatz) der Olympischen Sommerspiele 1908.

Titelverteidigerin war Charlotte Cooper. Das Finale bestritten Dorothea Chambers und Dora Boothby, das Chambers in zwei Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Ruth Winch gegen Kate Gillou, da letztere nicht zum Spiel antrat.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel (Freiplatz)
1908 (Freiplatz)
Tennisturnier in London
Tennisturnier 1908
Sportveranstaltung im London Borough of Merton